Alfredo Gregori – carabiniere italiano, medaglia d'oro al valor militare alla memoria
 Attilio Gregori – calciatore italiano
 Carlo Gregori – incisore italiano
 Claudio Gregori – giornalista italiano
 Claudio Gregori – comico italiano, membro del duo "Lillo & Greg"
 Daniele Gregori – calciatore italiano
 Ferdinando Gregori – incisore italiano
 Giovanni Lorenzo Gregori – compositore e violinista italiano
 Ildebrando Gregori – presbitero italiano
 Ivan Gregori – calciatore italiano
 Massimo Gregori – calciatore italiano
 Massimo Gregori Grgič – scrittore e yacht designer italiano
 Mirella Gregori – ragazza italiana al centro di un caso di sparizione 
 Mina Gregori – storica dell'arte italiana
 Monica Gregori – politica italiana
 Primo Gregori – politico italiano

Grégori 
 Louis Grégori – giornalista francese

Pagine correlate 
Gregorio (disambigua)
De Gregori (disambigua)